Чемпионат России по хоккею с мячом 2018/2019 — 27-й сезон высшего дивизиона системы хоккейных (с мячом) лиг России —  Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2018/2019.

Регламент 
Классическая схема 2-кругового турнира «каждый с каждым» с плей-офф по итогам гладкого первенства. В турнире участвует 15 команд — к 14 клубам, участвовавшим сезоном ранее, прибавился возвратившийся в Суперлигу «Мурман» из Мурманска.

В плей-офф выходят команды, занявшие с 1 по 8 места в регулярном чемпионате, которые по системе плей-офф определяют призёров чемпионата, начиная с ¼ финала. Первые 3 клуба по итогам регулярного чемпионата выбирают соперников в серии плей-офф из числа клубов, занявших в регулярном чемпионате места с 5 по 8. Соревнования ¼ финала проводятся до двух побед. Первую игру команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате, проводит на поле соперника, а вторую и, в случае необходимости третью, на своем поле. Итоговые места команд, проигравших в ¼ финала, определяются по итогам регулярного чемпионата. Команда, занявшая самое высокое место в регулярном чемпионате, занимает 5 итоговое место и т. д. Соревнования ½ финала проводятся до трёх побед. Первые две игры команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате, проводит на своем поле, а третью и, в случае необходимости, четвёртую — на поле соперника. Если в серии каждая команда одержит по две победы, то назначается пятая игра на поле команды, которая заняла более высокое место в регулярном чемпионате. Команды, проигравшие в играх серии ½ финала, проводят между собой игры за 3 место до двух побед. Финал проводится до трех побед.

Список участников

Регулярный чемпионат

Плей-офф 

1/4 финала (до 2-х побед)

5 марта , ВТ 14:30 Кузбасс — СКА-Нефтяник 4:6

5 марта , ВТ 17:00 Уральский Трубник — Енисей 3:2

5 марта , ВТ 19:00 Водник — Байкал-Энергия 9:3

5 марта , ВТ 19:00 Динамо-Казань — Динамо 4:2

8 марта , ПТ 08:00 СКА-Нефтяник — Кузбасс 6:1

8 марта , ПТ 08:00 Байкал-Энергия — Водник 7:3

8 марта , ПТ 10:00 Динамо — Динамо-Казань 12:2

8 марта , ПТ 13:00 Енисей — Уральский Трубник 1:2

9 марта , СБ 08:00 Байкал-Энергия — Водник 4:3

9 марта , СБ 10:00 Динамо — Динамо-Казань 5:1

1/2 финала (до 3-х побед)

12 марта , ВТ 12:00 СКА-Нефтяник — Байкал-Энергия 8:4

12 марта , ВТ 12:15 Динамо — Уральский Трубник 8:1

13 марта , СР 12:00 СКА-Нефтяник — Байкал-Энергия 17:1

13 марта , СР 12:15 Динамо — Уральский Трубник 4:2

16 марта , СБ 14:00 Байкал-Энергия — СКА-Нефтяник 3:7

16 марта , СБ 17:00
Уральский Трубник — Динамо 4:5

матч за 3-е место (до 2-х побед)

23 марта , СБ 17:00 Уральский Трубник — Байкал-Энергия 6:5

26 марта , ВТ 15:00 Байкал-Энергия — Уральский Трубник 2:7

финал (до 3-х побед)

23 марта , СБ 08:00 СКА-Нефтяник — Динамо 5:3

24 марта , ВС 08:00 СКА-Нефтяник — Динамо 9:3

27 марта , СР 20:00 Динамо — СКА-Нефтяник 0:5

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019
 Федерация хоккея с мячом России. Календарь чемпионата

2019